«Vardar» — монитор, относящийся к типу «Sava».

Заложен в 1914 году. Первоначально получила название в честь погибшего «Темеша», но после того как последний был поднят, переименован в "Босна". (9.5.1917). 31.12.1918 интернирован в Белграде. После войны передан Югославии и в январе 1919 года переименован в «Вардар». 12.4.1941 взорван в Белграде.

Литература 
 Австро-Венгерская дунайская флотилия в мировую войну 1914—1918 годов, Вульф О. Р., СПб, 2004, ISBN 5-902236-14-2
 С. В. Патянин, М. С. Барабанов. Корабли Второй мировой войны ВМС Балканских государств и стран Восточного Средиземноморья. — Морская кампания, 2007, № 3.
 C. А. Балакин. ВМС Италии и Австро-Венгрии 1914—1918 гг. Справочник по корабельному составу. — Морская коллекция, 1997, № 43.

Ссылки 
 Страница на сайте Navypedia.com

Мониторы Австро-Венгрии
Военные корабли Югославии
Появились в 1915 году
Исчезли в 1941 году